KXE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Klerksdorp (Sudafrica)